E 903 steht für:
 Carnaubawachs als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 903 in Spanien

Abkürzung